LOpen d'Australie 2023 se déroule du  au , à Melbourne. Il s'agit de la  du tournoi de tennis de l'Open d'Australie, première levée de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin , les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Reilly Opelka, de l'Australien Nick Kyrgios, du Belge David Goffin, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol et numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, en raison d'une blessure à la jambe droite, du Français Gaël Monfils et du Polonais Kamil Majchrzak. Ils sont respectivement remplacés par Zhang Zhizhen, Denis Kudla, Michael Mmoh, Juan Pablo Varillas, Pavel Koto, Nuno Borges et Vasek Pospisil.

On note les forfaits des Australiennes Ajla Tomljanović et Daria Saville, des Chinoises Wang Qiang et Zheng Saisai, des Espagnoles Paula Badosa et Sara Sorribes Tormo, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Roumaine Simona Halep. Elles sont respectivement remplacées par Léolia Jeanjean, Ysaline Bonaventure, Harriet Dart, Elizabeth Mandlik, Laura Pigossi, Kateryna Baindl, Dayana Yastremska, Varvara Gracheva.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
En battant au  en 5 sets Matteo Berrettini ( mondial) après avoir sauvé une balle de match, Andy Murray écarte pour la première fois en 2050 jours (5 ans et demi) un membre du top 20 mondial en Majeur. À cette occasion, l'Écossais remporte le  match de sa carrière à l'Open d'Australie.

En éliminant pour son entrée en lice Thiago Monteiro, Constant Lestienne devient à  30 ans et 7 mois le joueur français le plus âgé à remporter son premier match en Grand Chelem, détrônant Stéphane Robert (alors âgé de 29 ans et 8 mois).

Diminué au cours de la partie à la hanche, l'Espagnol Rafael Nadal, tête de série 1 et tenant du titre, s'incline au  en 3 sets contre Mackenzie McDonald. La tête de série 2 Casper Ruud est lui aussi éliminé au  par l'Américain Jenson Brooksby. C'est la première fois depuis 21 ans et l'Open d'Australie 2002 que les deux premières têtes de série sont battues avant le  d'un tournoi du Grand Chelem.

Simples dames 
Grâce à sa victoire sur Emma Raducanu au , l'Américaine Coco Gauff remporte à 18 ans seulement le  match de sa carrière, devenant ainsi la plus jeune joueuse à réaliser cette performance depuis Caroline Wozniacki en 2009.

En écartant Nadia Podoroska au , Victoria Azarenka signe la  victoire de sa carrière en Grand Chelem.

La Tunisienne et tête de série 2 du tournoi Ons Jabeur est éliminée dès le  par Markéta Vondroušová.

Double messieurs 
Les tenants du titre et têtes de série 7 du tournoi Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios sont contraints de renoncer à défendre leur titre en raison du forfait du second, blessé au genou gauche.

Double dames

Double mixte

Handisport

Lauréats 
En simple messieurs, Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Stéfanos Tsitsipás. Il remporte son  titre ATP et son  tournoi du Grand Chelem, égalant le record de Rafael Nadal. À l'issue du tournoi, il remonte à la première place du classemenrt ATP.

En simple dames, Aryna Sabalenka remporte le tournoi en battant en finale Elena Rybakina. Elle remporte son premier tournoi du Grand Chelem.

En double messieurs, les invités australiens Rinky Hijikata et Jason Kubler remportent le tournoi en battant en finale Hugo Nys et Jan Zieliński. Il s'agit de leur premier titre ATP en double.

En double dames, les tenantes du titre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent le tournoi en battant en finale Shuko Aoyama et Ena Shibahara. Il s'agit de leur  titre du Grand Chelem.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Juniors

Simple garçons

Têtes de série

Tableau final

Simple filles

Têtes de série

Tableau final

Double garçons

Tableau final

Double filles

Tableau final

Tennis en fauteuil roulant

Simple hommes

Simple dames

Double hommes

Double dames

Simple quads

Double quads

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2023
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2023
Tennis en janvier 2023
2023 en Australie